Rotunda (arquitetura) - elemento arquitetônico
Rotunda (ferrovia) - equipamento ferroviário
Rotatória - espécie de via circular também chamada de "rotunda"

Pessoas 
Mike Rotunda
Taylor Rotunda, mais conhecido como Bo Dallas
Windham Rotunda, mais conhecido como Bray Wyatt

Outros
Rotunda da Boavista
Rotunda pentagonal
Rotunda pentagonal alongada
Estação Rotunda, antigo nome da Estação Marquês de Pombal, do Metropolitano de Lisboa
Estação Ferroviária da Rotunda, do Caminho de Ferro de Luanda
Rotunda (Olt)

Desambiguação